L'édition 2004 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Guillermo Coria remporte l'épreuve de simple, Tim Henman et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait d'Andy Roddick pour incompatibilité de calendrier, l'Américain ayant atteint la finale d'Houston la semaine précédente. Ses compatriotes Mardy Fish et James Blake déclarent eux aussi forfait.

Lauréats 
Guillermo Coria remporte son  en simple en battant en finale le tenant du titre Rainer Schüttler. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Tim Henman et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale la paire argentine Gastón Etlis et Martín Rodríguez. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2004
Sport à Monaco en 2004
Tennis masculin en 2004
Tennis en avril 2004